Taylorsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Taylorsville (Californië)
Taylorsville (Georgia)
Taylorsville (Indiana)
Taylorsville (Kentucky)
Taylorsville (Mississippi)
Taylorsville (North Carolina)
Taylorsville (Utah)